Суперкубок Португалії з футболу 2012 () — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2012 року між чемпіоном Португалії Порту та володарем кубка Португалії клубом Академіка (Коїмбра).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2012
Португалія
2012 у португальському спорті
Події 11 серпня
Серпень 2012